Лі́ндгрен () — шведське прізвище. Походить від двох шведських слів lind, gren — «липа», «гілка».

Персоналії 
 Амалія Ліндгрен (1814—1891) — шведська художниця.
 Астрід Ліндґрен (1907—2002) — шведська дитяча письменниця.
 Барбру Ліндґрен (1937) — шведська дитяча письменниця.
 Єспер Ліндгрен (1997) — шведський хокеїст.
 Марі Ліндгрен (1970) — шведська фристайлістка.
 Матс Ліндгрен (1974) — шведський хокеїст.
 Пертту Ліндгрен (1986) — фінський хокеїст.
 Расмус Ліндгрен (1984) — шведський футболіст.
 Торґні Ліндґрен (1938) — шведський поет.
 Ула Ліндгрен (1964) — шведський гандболіст, олімпійський призер.

Шведські прізвища